

Film 
L'ombra del peccato (Last Rites) – film del 1988 diretto da Donald P. Bellisario
Visioni di morte (Last Rites) – film televisivo del 1999 diretto da Kevin Dowling

Musica 
Last Rites – gruppo musicale britannico
Last Rites – album dei Pentagram del 2011